Madsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Madsen
 Jens E. Madsen

Robotskapade auktorsförkortningar